Trefoldighedskirken (norsk: Trefoldighetskirken, svensk: Trefaldighetskyrkan) kan referere til flere forskellige kirker i Norden:

Danmark
 Trefoldighedskirken (Roskilde), hvor Ulf Jarl blev myrdet i 1026, er siden blevet erstattet af Roskilde Domkirke.
 Thurø Kirke i Svendborg provsti kaldes også Trefoldighedskirken

Sverige
 Trefoldighedskirken (Karlskrona), Blekinge
 Trefoldighedskirken (Kristianstad), Skåne

Norge
 Trefoldighetskirken (Oslo)

Tyskland
 Trefoldighedskirken (Slesvig)

Se også 
Trefaldighetskyrkan